Køng Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Køng Sogn (Assens Kommune)
 Køng Sogn (Vordingborg Kommune)